Olaszország
Sondrio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Sondrio megyében
Sondrio megye, megye Olaszországban, Lombardia régióban